Wirtschaft steht für

 Wirtschaft, der Gegenstand der Betriebs- und Volkswirtschaft
 Wirtschaft (Maskerade), in der höfischen Festkultur des Barock eine Maskerade 

 weitere Bedeutungen
 Wirtschaft, umgangssprachlich die Gesamtheit der Unternehmen und ihrer Verbände
 Wirtschaft, umgangssprachlich ein Wirtshaus, siehe Gaststätte
 Wirtschaft, Umgangssprache: Chaos, Unordnung  

 Siehe auch